Pietrasowa (814 m) – szczyt w południowej części Beskidu Małego. Znajduje się w bocznym, opadającym na południe grzbiecie Wielkiego Gibasów Gronia, oddzielony od niego płytką przełęczą Przystopek. Południowe stoki Pietrasowej opadają do przełęczy Przydawki, zachodnie do doliny potoku Młyńszczanka, wschodnie do doliny Krzywego Potoku.

Grzbietem Pietrasowej biegnie dział wodny między zlewniami Soła i Skawy; potok Młyńszczanka znajduje się w zlewni Soły, Krzywy Potok w zlewni Skawy. Pietrasowa jest porośnięta lasem, ale znajduje się na niej kilka polan. Na wschodnich, opadających do doliny Krzywego Potoku stokach jest Polana Zokowa i Gałasiówka (Gałasiowa), dwie niewielkie i zarastające już polany znajdują się także w okolicach jej szczytu i na stokach zachodnich

Stokami Pietrasowej, omijając jej wierzchołek prowadzi szlak turystyczny.

 Szlak turystyczny
  Przełęcz Przydawki – Polana Zokowa – Gałasiówka – przełęcz Przystopek – Przełęcz pod Mladą Horą – rozstaje Anuli – skrzyżowanie pod Smrekowicą – Smrekowica – Na Beskidzie – Potrójna – przełęcz Beskidek – Leskowiec. Czas przejścia  3.30 h, 3 h

Przypisy 

Szczyty Beskidu Małego